Säsongen 2001 slutade AIK på tredje plats i Allsvenskan, dock sämst av alla lag från Stockholm (Hammarby etta, Djurgården tvåa).

Tabell

Källor

Fotboll i Sverige 2001
2001
Fotbollssäsongen 2001 efter lag